Симанские — дворянский род.
 Симанские —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость